Уштобе́ () — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Казахстана. Административный центр Уштобинского сельского округа. Находится примерно в 3 км к востоку от города Караганды, административного центра области, на высоте 542 метров над уровнем моря Код КАТО — 354087100.

Население 
В 1999 году население села составляло 3430 человек (1712 мужчин и 1718 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 3519 человек (1781 мужчина и 1738 женщин).

ТЭЦ-4 
Район села Уштобе выбран в качестве площадки для строительства Карагандинской ТЭЦ-4. На данный момент идёт разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации.

Примечания 

 

 

Населённые пункты Бухар-Жырауского района
Немецкие населённые пункты в Казахстане